Oblato  – persona che aderisce in una forma particolare ad un Ordine religioso o persona appartenente ad un ordine religioso nella cui denominazione vi è il termine "Oblati"
 Oblato  – in geometria, aggettivo indicante un volume sferoidale schiacciato a due poli opposti o in botanica un frutto o bacca con tale forma geometrica
 Oblato  – nel diritto privato, la persona che riceve una proposta contrattuale da una controparte detta proponente